Robert Devereux (1566-1601), 2e graaf van Essex, favoriet van koningin Elizabeth I, geëxecuteerd wegens hoogverraad
 Robert Devereux (1591-1646), 3e graaf van Essex, zoon van bovenstaande
 Robert Devereux (rugbyspeler), Amerikaans rugbyspeler